Полетьева Светлана Филимоновна (15 декабря, 1943 год, Теньги, Рыбновский район,Сахалинская область) — советский, российский педагог. Учитель нивхского языка. Составитель нивхско-русского словаря. Заслуженный учитель Российской Федерации (2003).

Биография 
Светлана Филимоновна Полетьева родилась 15 декабря 1943 года в селе Теньги Рыбновского района Сахалинской области. По окончании школы в составе культбазы поступила в Александровск-Сахалинское педучилище, затем — Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена на факультет «География и биология».

В 1969 году после окончания института приехала работать по специальности в Хоэнскую школу. Затем уехала в Иркутскую область, но из-за ухудшения здоровья в 1975 году вернулась на Сахалин, в Некрасовскую среднюю школу-интернат.

Из-за отсутствия вакансии учителя географии или биологии, согласилась работать воспитателем в интернате. В 1981 году было вновь решено ввести преподавание нивхского языка в начальных классах. Светлана Филимоновна начала обучать нивхских детишек родному языку. По переписи 2010 года  в России  численность нивхов -4652 человека (кроме России они проживают в Японии).

Никаких методических материалов не было, учиться было не у кого. Опираясь на методику преподавания иностранных языков, методом проб и ошибок, вырабатывала Светлана Филимоновна методику преподавания нивхского языка в начальных классах.

Накопленные за десятилетие материалы вошли в книгу для дополнительного чтения «Лый бетар», изданную в 1992 году в соавторстве с доктором исторических наук Ч. М. Таксами, затем увидел свет сборник нивхских сказок «Ахт Ургун». Светлана Филимоновна составила школьный «Нивхско-русский словарь» (в дополнение к уже имеющимся учебникам), «Нивхский язык в картинках».

За большой вклад в дело воспитания и убучения подрастающего поколения, в привитие нивхским детям интереса к родному языку 30 июня 2003 года Указом Президента Российской Федерации Светлана Филимоновна Полетьева была удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Литература 
 Таксами Ч. М., Полетьева С. Ф. Лый бетар: Книга для дополнительного чтения в 1-2 классах (амурский диалект). СПб., 1992.
 Таксами Ч.М. Ахт Ургун (Верный Ургун). Сказки народов Севера. Южно-Сахалинск, 1996.
 Нивхско- русский словарь С. Ф. Полетьевой. ГУП «Сахалинская областная типография».2011.

Ссылки 
 Бейдж Полетьевой С. Ф.
  Первый учитель нивхского языка
 Первый съезд нивхов Сахалина и Нижнего Амура 
 Выйдет новый нивхско- русский словарь
 Нивхско- русский словарь С. Ф. Полетьевой 
 Под звуки нивхской песни
 Загадочный нивхский язык 
 Справка о совмещенном кабинете родного нивхского языка 
 Международная конференция «Народы и культуры Дальнего Востока…» 
 
 Четверть века общественному движению коренных народов

Примечания